Кевин Гамейро́ (; 9 мая 1987, Санлис) — французский футболист, нападающий клуба Страсбур. Выступал за сборную Франции.

Клубная карьера 

Гамейро родился в Санлисе, коммуне департамента Уаза, что в 35 километрах к северу от Парижа. Его родственники по отцовской линии переехали во Францию из Португалии, поэтому имеет португальскую фамилию. Заниматься футболом начал в возрасте восьми лет в команде «Марли-ла-Виль», неподалёку от своего родного города. В 13-летнем возрасте оказался в команде «Шантийи», где был замечен одним из скаутов «Страсбура» и в 2002 году стал игроком молодёжного состава эльзасцев.

Оказавшись в системе подготовки «Страсбура», Гамейро неплохо зарекомендовал себя и дебютировал в матче за основной состав 10 сентября 2005 года. Молодой нападающий вышел на замену в гостевом матче против «Пари Сен-Жермен», который его команда проиграла со счётом 0:1. Первый гол в Лиге 1 Гамейро забил 4 февраля 2006 года в ворота «Ланса». Впрочем, и в этом матче «Страсбур» уступил — 1:2. Удалось Гамейро в том сезоне отметиться и в Кубке УЕФА. В том турнире Кевин провёл 3 матча и забил 2 гола (оба в дебютном матче против «Црвены Звезды» 14 декабря 2005 года, завершившемся со счётом 2:2).

По итогам сезона 2005/06 «Страсбур» вылетел в Лигу 2, в которой Гамейро провёл 16 игр и забил 3 мяча, помогая тем самым своей команде вернуться в высший дивизион французского футбола.

Сезон 2007/08 у «Страсбура» вновь не задался. Команда по итогам чемпионата заняла 19-е место и вновь покинула Лигу 1. Гамейро же в элитной лиге остался, перейдя в июле 2008 года в «Лорьян». В первый же сезон в «Лорьяне» Гамейро забил 11 голов в Лиге 1 и помог своей новой команде достичь лучшего на тот момент результата в её истории — 10-го места.

Чемпионат 2009/10 бретонский клуб провёл ещё удачнее, финишировав на 7-й позиции. Гамейро с 17 голами стал вторым бомбардиром первенства, лишь на 1 мяч отстав от Мамаду Ньянга из «Марселя». Голы Гамейро в том сезоне помогли «Лорьяну» выбить из кубка лиги «Лион» (1:0) и разгромить в 23-м туре ПСЖ на Парк де Пренс (3:0).
19 февраля в 24 туре против Бордо оформил хет-трик тем самым помог своему клубу разгромить гостей, тот матч закончился 5:1 в пользу Лорьяна.

12 июня Гамейро перешёл в «Пари Сен-Жермен». Контракт был рассчитан на 4 года, а сумма трансфера составила 10 млн евро. Первый гол за ПСЖ Кевин забил в матче второго тура в ворота «Ренна» 13 августа 2011 года. В матче 10-го тура в гостях с «Аяччо» 16 октября 2011 года оформил свой второй хет-трик в карьере и первый в составе ПСЖ.

25 июля 2013 года Кевин Гамейро подписал 5-летний контракт с испанским клубом «Севилья». Сыграв 54 матча, Гамейро забил 22 мяча.

30 июля 2016 года Гамейро подписал 4-летнее соглашение с «Атлетико». Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. За два года в «Атлетико» Кевин забил 27 мячей, но лишь 11 раз выходил на поле в стартовом составе.

12 июля 2018 года «Валенсия» подписала Кевина за 16 миллионов евро + бонусы.

Национальная сборная 
Гамейро выступал за юношеские сборные Франции в возрастах до 18, до 20 и до 21 года. Дебютировал за первую сборную 3 сентября 2010 года в отборочном матче к Евро-2012 с командой Белоруссии, появившись на поле на 80-й минуте.

Достижения 
 «Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции: 2012/13

 «Севилья»
 Победитель Лиги Европы (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16

 «Атлетико»
 Победитель Лиги Европы: 2017/18

 «Валенсия»
 Обладатель Кубка Испании: 2018/19

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Валенсия»